Dawsonia é o nome científico de vário géneros de organismos e pode referir-se a:

Dawsonia, o género que agrupa as maiores espécies de musgo conhecidas (com até 50 cm de altura);
Dawsonia, uma trilobite eodiscoide;
Dawsonia, um problematicum do Paleozoico.

Referências